Zavoda:
 Francisc Zavoda (1927-2011), un fotbalist român
 Vasile Zavoda (1929-2014), un fotbalist român

Nume de familie românești